Skrót JAP może oznaczać:
 Journal of Applied Physics
 Journal of Applied Physiology
 Java Anon Proxy
 Juntas de Abastecimientos y Precios
 "JAP", singiel zespołu J-Pop Abingdon Boys School